FILA oder Fila bezeichnet:

 den Sporttextilhersteller Fila
 F.I.L.A., internationaler Konzern der Künstlermaterialien und assoziierte Produkte herstellt und vertreibt
 Fila Brasileiro, auch kurz Fila, eine Hunderasse
 den internationalen Ringer-Verband, bis 2014 FILA, seitdem unter dem Namen United World Wrestling

Fila ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Fila (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Corentin Fila (* 1988), französischer Schauspieler
 David-Pierre Fila (* 1954), kongolesischer Regisseur
 Ivan Fíla (* 1956), tschechischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Rudolf Fila († 2015), slowakischer Maler
 Sidival Fila (* 1962), brasilianischer Ordensbruder und Maler

Siehe auch:

 Filla
 Phila

FILA